Ahguhlerok Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Ahguhlerok Creek (Okstukuk Lake), Fluss im Bundesstaat Alaska (Dillingham)
 Ahguhlerok Creek (Nuyakok Lake), Fluss im Bundesstaat Alaska (Dillingham)